Корана може да се односи на:
 Корана, ријека, притока Купе, Република Хрватска
 Корана (Мркоњић Град), ријека, притока Сане, Република Српска, БиХ

или:
 Корана (Плитвичка Језера), насељено мјесто у општини Плитвичка Језера, Лика, Република Хрватска
 Корана (Раковица), насељено мјесто у општини Раковица, Кордун, Република Хрватска